Die Prva Makedonska Liga 1992/93 war die erste Spielzeit der höchsten Fußballliga Nordmazedoniens nach der Unabhängigkeit von Jugoslawien. Die Spielzeit begann am 23. August 1992 und endete am 13. Juni 1993.

Modus 
Achtzehn Mannschaften nahmen an der ersten Meisterschaft teil. Gespielt wurde jeder gegen jeden in Hin- und Rückspiel. Meister wurde Vardar Skopje. Das Team beendete die Saison ohne Niederlage.

Vereine

Abschlusstabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Macedonia 1992/93 auf rsssf.com
 FYR Macedonia Final Tables auf soccerlibrary.free.mkd
 Tabellen 1992–2003 auf infopress.com

1992
Fußballsaison 1992/93